Brigidino
 Brigidino di Lamporecchio
 Il Rosario Brigidino